Municípios da Colômbia
Palestina (Caldas)
Palestina (Huila)

Desambiguações de topônimos